Tambakreja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Tambakreja, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Tambakreja, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar